Landsberg zu Erwitte ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens August von Landsberg zu Erwitte († 1785), Amtsträger und Unternehmer
 Dietrich von Landsberg zu Erwitte († 1683), Diplomat, Militär und Landdrost
 Ferdinand Franz von Landsberg zu Erwitte (1643–1682), Domherr in Hildesheim, Münster und Osnabrück
 Franz Dietrich Joseph von Landsberg zu Erwitte (1659–1727), Domherr und Politiker
 Franz Engelbert von Landsberg zu Erwitte (1739–1810), Domherr in Paderborn und Münster
 Franz Ferdinand von Landsberg zu Erwitte (1657–1726), Domherr in Münster, Trier und Osnabrück
 Franz Johann von Landsberg zu Erwitte (1660–1726), Domherr in Trier, Münster und Osnabrück
 Franz Karl von Landsberg zu Erwitte (1735–1779), Domherr in Osnabrück, Paderborn und Münster
 Franz Kaspar Ferdinand von Landsberg zu Erwitte (1670–1748), Domherr, Amtsträger, Gutsherr
 Franz Ludolf von Landsberg zu Erwitte (1668–1723), Domherr in Hildesheim und Münster 
 Jobst von Landsberg zu Erwitte († 1622), Militär und Landdrost
 Johann Matthias von Landsberg zu Erwitte (1734–1813), Domherr, Hofkammerpräsident und Präsident des geheimen Rates in Münster

Siehe auch:
 Landsberg (Adelsgeschlecht)
 Landsberg-Velen